Эдуард Кадлец (Eduard Kadlec 16 марта 1880 года, Усти-над-Лабем — 19 августа 1961 года, Брно) —чехословацкий генерал, один из командующих чехословацких легионов в России. Кавалер ордена Святого Георгия IV класса, командир Румынского Легиона в колчаковской армии.

Биография 
В России он участвовал в основном в победных боях под Бахмачем (где был тяжело ранен в голову) и в сражениях при Мурино на Транссибирской магистрали на Байкале, где вместе с 7-м Татранским стрелковым полком помог полностью уничтожить армию Голиковова, которая помешала проезду чехословацких военно-транспортных поездов во Владивосток.

3 декабря 1918 года приказом адмирала А. В. Колчака награждён орденом Святого Георгия IV степени.

В 1900 году окончил Артиллерийскую кадетскую школу в Вене. С 1901 по 1909 годы проходил службу в австро-венгерской армии. С 1909 по 1914 год служил в администрации бельгийской колонии Конго. Во время Первой мировой войны он попал в плен и позже присоединился к чехословацким легионам, в которых постепенно стал одной из их самых важных фигур. После возвращения в Чехословакию он служил в армии с 1919 по 1937 год, после чего вышел в отставку в звании генерала армии.

Он больше не участвовал в общественной жизни до самой смерти, а во время коммунистического режима был разжалован до солдата, лишен наград и пенсии.

Награды

Примечания

Литература 
 FIDLER, Jiří . Генерал легионеров . Брно: Книги, 1999. 360. С. ISBN 80-7242-043-7. 
 PRECLÍK, Vratislav : Т. Г. Масарик и его легионеры, в ČAS, журнале Демократического движения Масарика, номер 97, стр. 4-8, том XX, январь-март 2012, ISSN 1210—1648.

Награждённые французским Военным крестом 1914—1918
Командоры ордена Звезды Румынии
Кавалеры чехословацкого Военного креста 1918
Кавалеры ордена Короны Румынии 3 степени
Награждённые медалью Победы
Кавалеры ордена Короны Румынии 2 степени
Командоры ордена Почётного легиона
Офицеры ордена Почётного легиона
Кавалеры ордена Короны Румынии 1 степени
Кавалеры Большого креста ордена Звезды Румынии
Генералы Чехии
Похороненные на Центральном кладбище (Брно)
Персоналии:Чехословацкий корпус
Военнопленные Первой мировой войны (Австро-Венгрия)